Matador de toros puede referirse a:

 Torero, uno de los protagonistas de las corridas de toros (a pie).
 Rejoneador, uno de los protagonistas de las corridas de toros (a caballo).